BBA son unas siglas que pueden designar:

 El juego de video Big Brain Academy.
 El trío de rock inglés Beck, Bogert & Appice.
 La asociación que representa a los bancos británicos British Bankers' Association.